Fronteira — limite geográfico de entidades políticas ou jurisdições
 Limite — conceito matemático relacionado com convergência
 Limite (filme) — (1931) do brasileiro Mário Peixoto
 Limite (programa) — brasileiro de automobilismo na ESPN
 Limite (teoria das categorias) — na matemática, um limite direto ou limite indutivo
 No Limite — (2000) reality show brasileiro exibido na Rede Globo